Comitatul Big Horn sau Big Horn County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Big Horn, statul  -- Formate MT -- Categorie și format) și
 Comitatul Big Horn, statul  -- Formate WY -- Categorie și format).

Alte articole similare 

 Big Horn (dezambiguizare)
 Horn (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii